Kraš – società croata produttrice di dolciumi con sede a Zagabria
Wim Kras – calciatore olandese
Test di KRAS – test genetico
Kras Stadion – stadio di calcio